

Localidades
Deal (Kent)
Deal (Nova Jérsei)
Ilha Deal

Desambiguação